Grendel steht für:

 die Sagengestalt Grendel aus dem epischen Heldengedicht Beowulf
 einen Roman von John Gardner, siehe Grendel (Roman)
 eine Kurzgeschichte von Larry Niven
 eine Serie von Matt Wagner, siehe Grendel (Comic)
 eine finnische Melodic-Death- und Melodic-Metal-Band, siehe Grendel (finnische Band)
 eine holländische Aggrotech-Band, siehe Grendel (niederländische Band)
 einen Film unter der Regie von Nick Lyon, siehe Grendel (2007)
 eine auf einem Roman basierende Oper von Elliot Goldenthal
 ein Gewehrpatronenkaliber, siehe 6,5 mm Grendel
 einen Berg im Thüringer Wald, siehe Grendel (Berg)
 ein Ortsteil der Gemeinde Friesenhagen in Rheinland-Pfalz
 einen Ortsteil der Ortsgemeinde Sankt Katharinen im Landkreis Neuwied in Rheinland-Pfalz, siehe Grendel (Sankt Katharinen)
 Grendeltor in der mittelalterlichen Stadtbefestigung von Zürich
 schiffbarer Durchgang durch die mittelalterliche Luzerner Stadtbefestigung
 einen Sperr- oder Schlagbaum
 einen Titel der Band Marillion

Grendel ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Grendel (* 1988), slowakischer Fußballspieler
 Josef Grendel (1878–1951), Ordenspriester und Steyler Missionar

Siehe auch:

 Beowulf & Grendel
 Krendl